Payandeh ist der Familienname folgender Personen:

Payandeh steht für:
 Payandeh (Hamadan), Ort in der Provinz Hamadan, Iran 

Siehe auch:
 Payandeh Bada Iran, frühere Hymne des Iran